Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Diego Moyano 4-6, 7-66, 6-2.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)
 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (semifinali)

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2004